Староорло́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Староорловская улица — улица в Москве.
 Староорловская улица — улица в Санкт-Петербурге.

См. также